Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходили с 15 по 22 августа. Было разыграно 4 комплекта наград — в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин. Соревнования проходили в Олимпийском теннисном центре Афин на открытых кортах с покрытием хард.

Николас Массу и Фернандо Гонсалес принесли Чили первые золотые медали в олимпийской истории во всех видах спорта. Чилийцы стали единственными, кто сумел выиграть в теннисе в Афинах более 1 медали.

47-летняя Мартина Навратилова дебютировала на Олимпийских играх и стала самой возрастной участницей олимпийского теннисного турнира. В паре с Лизой Рэймонд она дошла до четвертьфинала, где американки уступили японской паре.

Самым юным участником турнира был 18-летний испанец Рафаэль Надаль, который выступал в Афинах только в паре с Карлосом Мойя и уступил в первом же круге.

В полуфинале женского одиночного разряда россиянка Анастасия Мыскина вела против первой ракетки мира Жюстин Энен из Бельгии со счётом 5-7 7-5 5-1 и находилась в 1 гейме от победы, но в итоге уступила в третьем сете со счётом 6-8. Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Президент МОК Жак Рогге назвал эту победу Энен одним из самых запоминающихся моментов Олимпиады. Энен затем выиграла в финале золото, а Мыскина уступила в матче за третье место. Для Бельгии медаль Энен стала лишь второй в теннисе на Олимпийских играх за всю историю и первой золотой (в 2000 году в Сиднее бронзу в женском парном разряде выиграли Элс Калленс и Доминик ван Рост).

Медалисты

Страны 

Зимбабве, Израиль, Италия и Чехия по одному разу попадали в ¼ финала (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины

Одиночный разряд

Парный разряд

Мужчины

Одиночный разряд

Парный разряд 

 1/4 финала

 1/2 финала

 за 3 место

 
 Финал

Судьи 
Технические делегаты —  Джеймс Джон,  

Главный судья —  Стефан Франссон

Помощники главного судьи:
  
  Норберт Пайк
  Пауло Перейра
  

Шеф судей —  Майк Моррисси

Помощники шефа судей —  Реми Аземар,  Дженни Хиггс

Судьи на вышке:
  Мариана Алвеш
  Адель Ареф
  Джерри Армстронг
  
  Ларс Графф
  
  Аня Кларк
  Диана Кондратович
  
  
  Фергус Мерфи
  Энрик Молина
  Хавьер Морено
  
  Кристина Олауссон
  
  Линн Уэлш
  Роланд Херфель
  Хайме Чавес
  Андреас Эгли

Примечания

Ссылки 
 Теннис на летних Олимпийских играх 2004 
 Официальный отчёт